El término Greenleaf puede hacer referencia a:

Lugares 
Greenleaf, en el estado de Idaho.
Greenleaf, en el estado de Kansas.
Greenleaf, en el estado de Wisconsin.

Personas 
Greenleaf Whittier Pickard, ingeniero estadounidense.